Christopher Thompson peut désigner :
 Christopher Thompson (1966-), un acteur, scénariste et réalisateur franco-américain ;
  (1919-2002), un soldat et homme politique sud-africain ;
 Christopher Thompson, un astronome canadien spécialisé dans les sources astrophysiques de rayons X.

Voir raussi 
 Chris Thompson (1981-), un athlète britannique